Штекель () — фамилия немецкого или еврейского происхождения:

 Штекель, Вильгельм (1868—1940) — австрийский психиатр.
 Штекель, Мойзес (род. 1936) — чилийский шахматист.